Ба́ртош (, ) — польская и чешская фамилия.

Известные носители 
 Бартош, Светлана Владимировна — белорусский политик, депутат Палаты представителей Белоруссии VII созыва.
  — чешский хроникер из Праги, автор «Bartošova kronika Pražskà».
 Бартош из Билины (; XVI век) — чешский религиозный деятель.
 Бартош Новоместский (; трудился 1495—1533) — чешский литейщик колоколов.
 Бартош, Карл (1877—1942) — немецкий дирижёр.
 Бартош, Николай Олегович (род. 1956) — советский и российский учёный-медик, член-корреспондент РАО (2006).
 Бартош, Франтишек (1837—1906) — чешский педагог-лингвист, видный деятель моравской культуры.
 Бартош, Якуб (род. 1996) — польский футболист, играющий на позиции защитника.

См. также 
 Бартошек (значения)
 Бартошевич

Примечания